Odbicie jasyru – obraz Józefa Brandta
 Odbicie jasyru – obraz Artura Grottgera